Морс:

 Морс — прохладительный напиток.
 Морс (мифология) — римский бог смерти. Соответствует греческому Танатосу.

Фамилия 
 Морс, или Морзе () — англоязычная фамилия.
 Морс, Боб (род. 1951) — американский баскетболист.
 Морс, Бретт (род. 1989) — британский валлийский легкоатлет, метатель диска.
 Морс, Дэвид (род. 1953) — американский актёр, режиссёр.
 Морс, Марстон (1892—1977) — американский математик.
 Морс, Митч (род. 1992) — игрок в американский футбол.
 Морс, Нил (род. 1960) — американский певец, мультиинструменталист, композитор и автор песен в стиле прогрессивного рока.
 Морс, Роберт (1931—2022) — американский актёр и певец.
 Морс, Стив (род. 1954) — американский гитарист.
 Морс, Теодор (1873—1924) — американский композитор популярных песен.
 Морс, Чак (род. 1960) — американский политик, президент Сената штата Нью-Гэмпшир.
 Морс, Элла Мэй (1924—1999) — американская певица.
 Инспектор Морс — герой детективных романов британского писателя Колина Декстера.

Топоним 
  — остров в Дании.
 Морс — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США.
 Морс — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.

См. также 
 Теория Морса — математическая теория, связывающая алгебро-топологические свойства многообразия и поведение гладких функций на нём в критических точках.
  (значения)